Ейч Пи Оупън 2011 е 3-тото издание на Ейч Пи Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Осака, Япония от 10 до 16 октомври. Тамарин Танасугарн защитава титлата си, но е елиминирана от Анджелик Кербер на четвъртфиналите. Поставената под номер 2 Марион Бартоли надиграва на финала шампионката от Ю Ес Оупън Саманта Стосър с 6 – 3, 6 – 1. На двойки Кай-Чен Чан и Лилия Остерло са победителки от Ейч Пи Оупън 2010, но само Чан участва през тази година. Тя избира за своя партньорка Джил Крейбъс, като двете отпадат още в първия кръг. Шампионки стават Кимико Дате Крум и Шуай Джан, които побеждават Кинг / Шведова със 7 – 5, 3 – 6, [11 – 9].

Поставени тенисистки 
  Саманта Стосър (финал)
  Марион Бартоли (шампионка)
  Анджелик Кербер (полуфинал)
  Петра Цетковска (четвъртфинал)
  Ярмила Гайдошова (осминафинал)
  Аюми Морита (четвъртфинал)
  Шанел Схеперс (четвъртфинал)
  Кристина Макхейл (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (финал)
  Су-Вей Сие /  Цзе Джън (осминафинал)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (полуфинал)
  Кимико Дате Крум /  Шуай Джан (шампионки)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Ейч Пи Оупън